Marcomà (en llatí Marcomannus) va ser un retòric romà de data incerta que va escriure un treball després utilitzat per Gai Juli Víctor per compilar la seva Ars Rhetorica.

Aquesta obra va ser publicada modernament (1823) seguint una còpia del  guardada a la Biblioteca Vaticana.

Referències 

Oradors romans
Retòrics